Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (игра, 1990) — компьютерная игра, впервые изданная в 1990 году и выпущенная для платформ Sega Master System, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, Sega Saturn, PlayStation 3.
 Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (игра, 2013) — компьютерная игра, впервые изданная в 2013 году и выпущенная для платформ Windows, macOS, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Android, Windows Phone.